Drăgoești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Drăgoești (Ialomița), Gemeinde im Kreis Ialomița
 Drăgoești (Vâlcea), Gemeinde im Kreis Vâlcea